Ehrenberg kan som auktorsförkortning betyda:

 Christian Gottfried Ehrenberg
 Carl August Ehrenberg

Robotskapade auktorsförkortningar